Dragovo est un toponyme qui peut désigner :
Dragovo, un village de Bulgarie situé dans l'obchtina de Karnobat, oblast de Bourgas ;
Dragovo, un village de Serbie situé dans la municipalité de Rekovac, district de Pomoravlje.